Francesco est un prénom italien masculin qui correspond au français François.

Cinéma 
 Francesco est un film de Liliana Cavani sorti en 1989.

Francesco comme nom de personne ou prénom

Patronyme 

 Giovanni di Francesco (1412-1459), peintre italien de l'école florentine ;
 Roberto De Francesco (né en 1964), acteur italien.

Voir aussi 
 
 

Homonymie de prénom
Prénom masculin
Prénom italien